Fontaine-Perron in Nijvel (België)
 Fontaine du Perron in Verviers (België)